San Lorenzo (česky Svatý Vavřinec) může mít více významů:

obce
 San Lorenzo al Mare – obec v Itálii v oblasti Ligurie
 San Lorenzo (Santa Fe) – město v Argentině v provincii Santa Fe
 San Lorenzo (Chaco) – město v Argentině v provincii Chaco
 San Lorenzo (Guatemala) – město v Guatemale
 San Lorenzo (Itálie) – město v Itálii
 San Lorenzo de El Escorial – obec ve Španělsku
 San Lorenzo (Paraguay) – obec v Paraquayi
 San Lorenzo (Boaco) – obec v Nikaragui
 Sveti Lovreč – opčina v Chorvatsku, italský název San Lorenzo del Pasenatico

ostrovy
 San Lorenzo (ostrov) – ostrov v Mexiku

kostely
 San Lorenzo (Florencie) – kostel ve Florencii
 San Lorenzo in Lucina – kostel v Římě v rione Collona
 San Lorenzo in Miranda – kostel v Římě na Foru Romanu
 San Lorenzo da Brindisi – kostel v Římě v rione Ludovisi

pevnost
 San Lorenzo - pevnost v Panamě

správní celky
 San Lorenzo - distrikt v Panamě

hory
 San Lorenzo - hora v Patagonských Andách

sportovní kluby
 CA San Lorenzo de Almagro – argentinský fotbalový klub

další významy
 viz rozcestník Svatý Vavřinec

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno